Ireneusz Wierzejewski – ortopeda, generał, polityk
 Wojciech Wierzejewski – pseud. Wacława Bojarskiego – poeta pokolenia Kolumbów
 Wincenty Wierzejewski – instruktor harcerski